Die 1. fotbalová liga 1987/88 war die 57. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 15. August 1987 und endete am 13. Juni 1988.

Meister wurde Titelverteidiger Sparta ČKD Prag.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 30 Spiele. Die zwei letzten Teams stiegen ab.

Vereine 
 Inter Slovnaft Bratislava fusionierte mit ZŤS Petržalka zu Inter Slovnaft ZŤS Petržalka

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
Czechoslovakia 1945–1993 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1987/88
Fußballsaison 1987/88